Международная астронавтическая федерация (МАФ, Международная федерация астронавтики, ) — международная неправительственная некоммерческая научная организация, которая занимается проблемами исследования и освоения космоса в мирных целях, а также вопросами ракетной техники и космоса с правовой точки зрения.

История 
Организация основана в 1950 году на 1-м Международном астронавтическом конгрессе в Париже главами 8 стран: Австрии, Аргентины, Великобритании, Дании, Испании, Франции, ФРГ, Швеции.

Федерация базируется в Париже. Органом управления МАФ является Генеральная Ассамблея, собирающаяся ежегодно во время конгресса МАФ и избирающая бюро в составе президента и нескольких вице-президентов. При МАФ созданы комитет по биоастронавтике, комитет по вопросам образования, Международная академия астронавтики (International Academy of Astronautics, IAA) (с 1960) и Международный институт космического права (International Institute of Space Law, IISL) (также с 1960). Нынешним (с 2019 г.) президентом МАФ является Паскаль Эренфройнд.

Деятельность 
В задачи МАФ входят: способствование развитию космонавтики в мирных целях; помощь в широком распространении информации, касающейся космонавтики; стимулирование и поддержка интереса широких кругов общественности к космонавтике; поощрение участия в исследованиях, имеющих отношение к космонавтике через международные и национальные исследовательские институты, университеты и фирмы; развитие активной деятельности в академиях, институтах и комиссиях, посвящённой исследованиям во всех областях наук, имеющих отношение к космонавтике; созыв международных конгрессов, симпозиумов, коллоквиумов и других научных совещаний; сотрудничество с соответствующими международными и национальными организациями во всехобластях, имеющих отношение к космонавтике и мирному исследованию космоса.

Ежегодно МАФ совместно с Международной академией астронавтики и Международным институтом космического права проводят Международный конгресс астронавтики.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МАФ

Международные научные организации
Организации в сфере космоса
Организации, основанные в 1950 году
Международные некоммерческие организации